Адольфо Фернандес Кавада (1832—1871) — кубинський та американський військовик й дипломат.
 Жан-Марі Кавада (* 1940) — французький політик, журналіст і медіакерівник.
 Карлос Ов'єдо Кавада (1927—1998) — чилійський римо-католицький кардинал
 Рауль Фернандес-Кавада (* 1988) — іспанський футболіст, воротар клубу «Лас-Пальмас».
 Хосе Альфонсо Кавада (1832—1909) — чилійський міністр закордонних справ (1876—1878) і фінансів (1880—1881).

 12682 Кавада — астероїд головного поясу.